Limonia može označavati:
 Limonia (Animalia) Meigen, 1803, rod kukaca dvokrilaca iz porodice Limoniidae .
 Limonia (Plantae) L., biljni rod iz porodice Rutaceae .